Il doppio del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniel Garza e Jean-Julien Rojer che hanno battuto in finale Bruno Echagaray e Horia Tecău 66-7, 6-3, [10-7].

Teste di serie 

 Frank Moser /  Alessandro Motti (primo turno)
 Scott Lipsky /  Brian Wilson (primo turno)

 Frederico Gil /  Fernando Vicente (primo turno)
 Daniel Garza /  Jean-Julien Rojer (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 2006